Шу́мный — посёлок в Вяземском районе Хабаровского края. Образует сельское поселение «Посёлок Шумный».

География 
Посёлок стоит на верхних притоках реки Подхорёнок.

Расположен к юго-востоку от районного центра г. Вяземский, расстояние по грунтовой дороге около 45 км.

Население

Инфраструктура 
Посёлок создан для развития лесозаготовительной отрасли хозяйства, однако на 2020 год леспромхоз ликвидирован. Здание школы признано аварийным, 11 детей перевели в интернат в райцентре Вяземский за несколько десятков км.

Транспорт 
Через посёлок Шумный проходила лесовозная Вяземская узкоколейная железная дорога, разобрана в первой половине 1990-х годов.

Примечания 

Населённые пункты Вяземского района (Хабаровский край)